Интернациональная пара Константин Кравчук / Денис Молчанов защитила свой прошлогодний титул.

Посев 

  'Константин Кравчук /  Денис Молчанов (Титул)
  Андрей Голубев /  Юрий Щукин (Четвертьфинал)

<li>  Юки Бхамбри /  Дивидж Шаран (Полуфинал)
<li>  Джеймс Класки /  Фабрис Мартен (Полуфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Кубок президента Казахстана по теннису 2012